Okręty US Navy o nazwie USS "Dawn":
 Pierwszy  był parowcem. W służbie w latach 1861-65.
 Drugi "Dawn" (SP-26). W służbie w latach 1917-18.
 Trzeci "Dawn" (SP-37) miał być jednostką pomocniczą, ale nigdy nie wszedł do służby w US Navy.
 Czwarty  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1944-46.

Dawn